

Toponyme

Arinos, municipalité du Minas Gerais
 Rio Arinos, rivière du Mato Grosso

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom

Voir aussi